Goudsbloem (geslacht) (Calendula)
 Goudsbloem (soort) (Calendula officinalis)